Vanquish – sparatutto in terza persona
 Aston Martin Vanquish – automobile della Aston Martin
 Vanquish – film del 2021 diretto da George Gallo